Чемпионат Европы по международным шашкам среди женщин 2014 года  прошёл с 7 по 13 октября в Таллине (Эстония) одновременно с мужским чемпионатом. Организаторы соревнований: Эстонский союз шашек, EDC (Европейская конфедерация шашек) и FMJD (Всемирная федерация шашек). Чемпионкой Европы стала представительница Украины Ольга Балтажи. По итогам чемпионата были определены победители в командном турнире. В состав команды входили две спортсменки от страны, участницы были определёны до начала турнира.

Также по итогам чемпионата были определены обладатели 6 путёвок на чемпионат мира 2015 года, кроме получивших персональное приглашение чемпионки мира 2013 Зои Голубевой и серебряного призёра этого чемпионата Тамары Тансыккужиной — Ольга Балтажи (Украина) (1 место), Виктория Мотричко (Украина) (4 место), Ника Леопольдова (Россия) (5 место), Айгуль Идрисова (Россия) (6 место), Ольга Федорович (Белоруссия) (8 место) и Наталия Садовска (Польша) (9 место). На места от Европы квота составляла не более 2 спортсменок от каждой из следующих стран: Белоруссия, Литва, Нидерланды, Польша, Россия, Украина и Эстония. Для других стран квота 1 спортсменка. Из-за исчерпания квоты на чемпионат мира не попала Дарья Ткаченко (7 место), ставшая третьей от Украины.

Регламент 
Турнир прошёл по швейцарской системе в 9 раундов. На партию давалось 1 час 20 минут плюс минуту за каждый ход. Определение мест спортсменок набравших равное количество очков прошло по правилам ФМЖД для турниров по швейцарской системе без проведения дополнительных матчей.

Участницы 
Каждый член Европейской конфедерации мог выставить неограниченное число участников. В чемпионате приняли участие 43 спортсменки из 10 стран. Средний рейтинг турнира 2047.

MI — международный мастерMF — мастер ФМЖДGMIF — международный гроссмейстер среди женщинMIF — международный мастер среди женщинMFF — мастер ФМЖД среди женщин

Ход турнира 
После двух туров лидировали Ольга Балтажи и Ника Леопольдова — по 4 очка.

После трёх туров лидировали Ольга Балтажи, Ника Леопольдова, Виктория Мотричко и Ольга Федорович — по 5 очков.

После четырёх туров впереди Зоя Голубева (Латвия), Тамара Тансыккужина (Россия), Дарья Ткаченко (Украина), Ольга Федорович (Белоруссия), Ольга Балтажи (Украина), Ника Леопольдова (Россия), Виктория Мотричко (Украина) и Арлета Флисиковска (Польша) — по 6 очков. По 5 очков имеют Елена Мильшина (Россия), Наталия Садовска (Польша), Ирина Платонова (Россия), Вероника Вилчинска (Литва) и Юлия Юркова (Россия).

Положение после 6 туров (первые 20 шашисток)

Положение после 7 туров (первые 20 шашисток)

Положение после 8 туров (первые 20 шашисток)

Итоговое положение

Командный зачёт 

 — Украина (Виктория Мотричко, Дарья Ткаченко),

 — Россия (Матрёна Ноговицына, Тамара Тансыккужина),

 — Польша (Наталия Садовска, Арлета Флисиковска)

Ссылки 
 Сайт EDC
 Результаты
 Командный зачёт

Спорт в Эстонии в 2014 году
Международные спортивные соревнования в Таллине
Октябрь 2014 года
Чемпионат Европы по международным шашкам среди женщин
Женщины
Международные соревнования по шашкам в Эстонии
Чемпионаты Европы в Эстонии